WWY steht als Abkürzung für:
 Powiat Wyszkowski in Polen als Kfz-Kennzeichen
 West Wyalong, einen Flughafen in Australien nach dem IATA-Code

WW-Y steht für:
 Warszawa-Wesoła, einen Stadtbezirk in Polen als Kfz-Kennzeichen, siehe Wesoła (Warschau)

Abkürzung